Bladh, även skrivet Blad, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Bladh 1 238
 Blad 1 120
Tillsammans blir detta 2 358 personer.

Personer med efternamnet Bladh eller Blad 
 Agneta Bladh (född 1946), statsvetare, ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Anders Blad (1748–1834), läkare och numismatiker
 Augusta Blad (1871–1953), dansk skådespelare
 Beata Bladh (1697–1754), finländsk företagare och redare
 Carl Edvard Bladh (1790–1851), handelsman och reseskildrare
 Carl Johan Bladh (1839–1896), politiker
 Curt Bladh (född 1942), journalist och författare
 Eric Bladh (1887–1951), folkskollärare och politiker, socialdemokrat
 Gösta Blad (1920–1952), militär, signalist, nedskjuten
 Hilding Bladh (1906–1982), filmfotograf
 Johan Bladh (1719–1783), rådman, handelsman, hovkvartermästare
 Johan Bladh (konstnär) (1893–1976)
 Karl-Axel Bladh (1920–2003), arkitekt
 Oscar Bladh (1895–1973), fotograf
 Peter Johan Bladh (1746–1816), finländsk affärsman
 Robert Bladh (född 1984), handbollsspelare
 Roy Bladh (född 1946), konstnär
 Sixten Bladh (1914–2001), arkitekt
 Tehilla Blad (född 1995), skådespelare
 Ximel Bladh (född 1986), fotbollsspelare
 Zacharias Blad (född 1990), sångare, låtskrivare och dansare

Se även
 Bladh (släkt)

Källor

Svenska efternamn